Duboko Mokro je bivše naseljeno mjesto u gradu Široki Brijeg, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Povijest 

Spajanjem naseljenih mjesta Duboko Mokro i Pribinovići 2004. godine nastalo je naseljeno mjesto Mokro.

Stanovništvo 

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" | Duboko Mokro
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | godina popisa|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1991.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1981.|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1971. 
 |-
|Hrvati
|635 (99,37%)
|656 (99,84%)
|709 (99,43%)
|-
|Srbi 
|0 
|0
|0
|-
|Muslimani 
|0
|0
|3 (0,42%)
|-
|Jugoslaveni
|0
|0
|0
|-
|ostali i nepoznato
|4 (0,62%)
|1 (0,15%)
|1 (0,14%)
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" |ukupno|639|657|713'|}

Izvori

 Hasan Zolić, odg. ur., Nacionalni sastav stanovništva : rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.'', Statistički bilten 234., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, prosinca 1993. (URL)
 internetski izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/nacion-po-mjesnim.pdf

Naselja u Zapadnohercegovačkoj županiji
Široki Brijeg